Прогресо има више значења:

 Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Прогресо (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Прогресо (Прогресо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Прогресо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Прогресо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Прогресо, Лома де Круз (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Прогресо (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Прогресо (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Прогресо (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Прогресо (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Прогресо (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сан Хуан Лачигаља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Прогресо (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Прогресо (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Прогресо (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Прогресо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Прогресо (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Прогресо (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Прогресо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Прогресо, Кампо 47 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Прогресо (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Прогресо, Гварума (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Прогресо, Лос Куартос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Прогресо (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Прогресо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Прогресо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Прогресо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Прогресо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Прогресо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Прогресо (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Прогресо (Прогресо, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Прогресо (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Прогресо, Агва Дулсе (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику